Gajah kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gajah, Demak, by, 
 Kecamatan Gajah, distrikt, Jawa Tengah, 
 Gajah, Bojonegoro, by, 
 Gajah, Jombang, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar